Klughardt ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Klughardt (1886–1950), deutscher Zahnmediziner und Naturwissenschaftler
 August Klughardt (1847–1902), deutscher Komponist und Dirigent